Кадомка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кадомка — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Кадомка — село в Воскресенском районе Саратовской области.

Украина 
 Кадомка — село в Кагарлыкском районе Киевской области.